Dyar se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Harrison Gray Dyar, Jr.
 Harrison Gray Dyar